Beja ou beja peut désigner :

 Beja, municipalité portugaise, chef-lieu du district de Beja, située dans la région de l'Alentejo
 Béja, ville tunisienne, chef-lieu du gouvernorat du même nom, située dans la vallée de la Medjerda
 le beja, langue parlée par les Bejas (peuple soudanais)
 Renée Béja (1908-1982), peintre française.

Homonymie de toponyme